Osoby o tym nazwisku:
 Marek Olbryś – polska samorządowiec, menedżer i urzędnik
 Wojciech Olbryś – polski policjant